Guggisberg peut faire référence à : 
 Gordon Guggisberg (1869-1930), officier supérieur de l'armée britannique et administrateur colonial.
 Lars Guggisberg (né en 1977), personnalité politique suisse.

 Guggisberg, une commune suisse du canton de Berne.